Blame steht für

 Blame!, Manga-Serie von Tsutomu Nihei
 Blame – Die Wiege des Todes, spanischer Fernsehfilm von 2006
 Steve Blame (* 1959), britischer Fernsehmoderator